Дже́сси А́ллен Ро́нсон (; ) — канадский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, PFL, ACB и др. Владел титулами чемпиона TKO MMA в лёгком и полусреднем весах.

Биография 
Джесси Ронсон родился 24 декабря 1985 года в городе Лондон провинции Онтарио, Канада.

В детстве часто дрался на улице и в конечном счёте решил придать своим дракам более осмысленный характер, чтобы не быть арестованным и приговорённым — занялся единоборствами. Во время учёбы в старшей школе состоял в местной борцовской команде, позже перешёл в бокс и кикбоксинг, активно выступал на любительском уровне — имеет в этих дисциплинах несколько титулов и наград регионального значения.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в ноябре 2009 года, отправив своего соперника в нокаут в первом же раунде. Дрался в небольших канадских промоушенах, при этом из большинства поединков выходил победителем. На начальном этапе карьеры отметился победами над такими известными бойцами как Джейсон Сагго, Райан Хили, Шейн Кемпбелл. Владел титулами чемпиона AM Ford Fight Night и Aggression FC в лёгкой весовой категории.

Имея в послужном списке 13 побед и только 2 поражения, Ронсон привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в августе 2013 года подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC уже в сентябре, заменив травмировавшегося Марка Бочека в бою с Мишелом Празерисом на домашнем турнире в Торонто — противостояние между ними продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи раздельным решением отдали победу Празерису.

В 2014 году Ронсон ещё дважды дрался в UFC, уступив по очкам Франсиску Триналду и Кевину Ли. Потерпев три поражения подряд, был уволен из организации.

Покинув UFC, выступал на турнирах менее престижных промоушенов. В это время выиграл техническим нокаутом у американца Дома О’Грейди, проиграл по очкам таким известным бойцам как Александр Сарнавский и Мэтт Дуайер. Был претендентом на титул чемпиона XFFC в полусредней весовой категории, завладел титулами чемпиона TKO в лёгком и полусреднем весах. Успешно выступил на турнире Absolute Championship Berkut в Монреале.

Сделав серию из пяти побед, в конце 2018 года Ронсон предпринял попытку вернуться в UFC, где должен был заменить травмировавшегося Джона Макдесси в бою с Карлусом Диегу Феррейрой. Тем не менее, незадолго до начала турнира стало известно, что боец весит слишком много для лёгкой весовой категории и не сможет сбросить вес без вреда для здоровья, поэтому его новый контракт с организацией был аннулирован.

Вместо UFC Ронсон продолжил карьеру в другой крупной американской организации Professional Fighters League, в 2019 году принял участие в двух боях, но оба проиграл.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|22-10
|Николас Дальби
|Сдача (удушение сзади)
|UFC on ESPN: Whittaker vs. Till
|
|align=center|1
|align=center|2:48
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|21-10
|Трой Ламсон	
|Сдача (удушение сзади)
|BTC 9
|
|align=center|1
|align=center|4:16
|Китченер, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|20-10
|Николай Алексахин
|TKO (удары руками)
|PFL 7
|
|align=center|1
|align=center|3:37
|Лас-Вегас, США
|.
|-
|Поражение
|align=center|20-9
|Нейтан Шульте
|Единогласное решение
|PFL 5
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center| 20-8
|Майкл Дюфорт
|Раздельное решение
|TKO 44: Hunter Vs Barriault
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Квебек, Канада
| <small>Выиграл титул чемпиона TKO в полусреднем весе.
|-
|Победа
|align=center| 19-8
|Дерек Готье
|TKO (удары руками)
|TKO 41: Champions
|
|align=center|1
|align=center|	1:10
|Монреаль, Канада
| <small>Выиграл титул чемпиона TKO в лёгком весе.
|-
|Победа
|align=center| 18-8
|Джереми Капони
|Сдача (удушение сзади)
| ACB 72
||
|align=center|2
|align=center|1:20
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 17-8
|Дерек Готье
|TKO (удары руками)
|TKO 38: Ascension
||
|align=center|3
|align=center|3:49
|Монреаль, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 16-8
|Джимми Спикуцца
|TKO (удары)
| TKO 36 Resurrection
|
|align=center|2
|align=center|3:06
|Монреаль, Канада
|
|-
| Поражение
|align=center| 15-8
|Мэтт Дуайер
|Единогласное решение
| XFFC 10: Out of the Ashes
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гранд-Прери, Канада
|
|-
| Поражение
|align=center| 15-7
|Мэтт Макграт
| Единогласное решение
| XFFC 9: Conviction
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Гранд-Прери, Канада
|
|-
| Поражение
|align=center| 15-6
|Александр Сарнавский
| Единогласное решение
| Abu Dhabi Warriors 3
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| Победа
|align=center| 15-5
|Гаджи Зайпулаев
|Сдача (удушение д’Арси)
|Abu Dhabi Warriors 2
|
|align=center|2
|align=center|3:24
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| Победа
|align=center| 14-5
|Дом О’Грейди
| TKO (удары руками)
| PFC 3: Showdown in the Throwdown
|
|align=center|2
|align=center|0:45
|Лондон, Канада
|
|-
| Поражение
|align=center| 13-5
|Кевин Ли
| Раздельное решение
| The Ultimate Fighter: Team Edgar vs. Team Penn Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 13-4
|Франсиску Триналду
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
| Поражение
|align=center| 13-3
|Мишел Празерис
| Раздельное решение
| UFC 165
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Торонто, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 13-2
|Шейн Кемпбелл
| Сдача (удушение сзади)
| AFC 19: Undisputed
|
|align=center|2
|align=center|1:59
|Эдмонтон, Канада
|Выиграл титул чемпиона AFC в лёгком весе.
|-
| Победа
|align=center| 12-2
|Райан Хили
| Единогласное решение
| Score Fighting Series 7
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гамильтон, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 11-2
|Алекс Риччи
| Единогласное решение
| SFS 5: Fraser vs. Hill
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гамильтон, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 10-2
|Эрик Сен-Пьер
| TKO (удары руками)
| Elite 1: Redemption
|
|align=center|1
|align=center|2:17
|Монктон, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 9-2
|Брэд Кози
| KO (удары руками)
| AM Ford Fight Night 2012: Demolition
|
|align=center|1
|align=center|4:54
|Трейл, Канада
|Выиграл титул чемпиона AMFFN в лёгком весе.
|-
| Победа
|align=center| 8-2
|Тони Херви
| Сдача (удушение сзади)
| SFS 3: Meltdown in the Valley
|
|align=center|2
|align=center|4:25
|Сарния, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 7-2
|Джейсон Сагго
| Раздельное решение
| GWFC 1: Uprising
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гамильтон, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 6-2
|Брэндон Шаньон
| TKO (удары руками)
| Slammer in the Hammer
|
|align=center|1
|align=center|4:40
|Гамильтон, Канада
|Бой в полусреднем весе.
|-
| Поражение
|align=center| 5-2
|Майк Риччи
| TKO (удары руками)
| Ringside MMA 10: Cote vs. Starnes
|
|align=center|1
|align=center|3:12
|Монреаль, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 5-1
|Алка Матева
| Сдача (рычаг локтя)
| Wreck MMA: Strong and Proud
|
|align=center|1
|align=center|4:51
|Гатино, Канада
|
|-
| Поражение
|align=center| 4-1
|Линдси Хоукс
| Сдача (удушение сзади)
|Canadian Fighting Championship 6
|
|align=center|1
|align=center|4:47
|Виннипег, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 4-0
|Марк Дюрант
| Сдача (удушение сзади)
|Canadian Fighting Championship 5
|
|align=center|1
|align=center|4:51
|Виннипег, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 3-0
|Майк Тибодо
| KO (удары руками)
|Elite 1: First Blood
|
|align=center|2
|align=center|2:34
|Монктон, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 2-0
|Луис Сепеда-Ксавье
| TKO (удары руками)
|Canadian Fighting Championship 4
|
|align=center|2
|align=center|3:17
|Виннипег, Канада
|
|-
| Победа
|align=center| 1-0
|Эрик Сан-Пьер
| KO (удары руками)
|Elite 1: Resurrection
|
|align=center|1
|align=center|3:52
|Монктон, Канада
|
|-

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Канады